Noboru Ishiguro ist der Name folgender Personen:

* Noboru Ishiguro (Leichtathlet) (1932–2021), japanischer Geher
 Noboru Ishiguro (Regisseur) (1938–2012), japanischer Regisseur